Епархия Пуны () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Пуна, Индия. Епархия Пуны входит в митрополию Бомбея. Кафедральным собором епархии Пуны является собор святого Патрика.

История 

16 февраля 1854 года Святой Престол учредил апостольский викариат Пуны, выделив его из апостольского викариата Бомбея (сегодня — Архиепархия Бомбея).

1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII выпустил буллу Humanae salutis, которой преобразовал апостольский викариат Пуны в епархию.

В следующие годы епархия Пуны передала часть своей территории в пользу возведения новых церковных структур:

 19 сентября 1953 года — епархии Белгаума;
 5 мая 1987 года — епархии Нашика;
 5 июля 2005 года — епархии Синдхудурга.

Ординарии епархии 

 епископ Вальтер Стейнс-Биссхоп (10.10.1860 — 11.01.1867) — апостольский администратор;
 епископ Johann Gabriel Léon Louis Meurin (23.03.1867 — 1.09.1886); — апостольский администратор;
 епископ Bernhard Beiderlinden (20.12.1886 — 1970);
 епископ Герман Генрих Дёринг (7.09.1907 — 15.01.1948);
 епископ Andrew Alexis D’Souza (12.05.1949 — 12.06.1967);
 епископ William Zephyrine Gomes (12.06.1967 — 1.12.1976);
 епископ Valerian D’Souza (7.07.1977 — 4.04.2009);
 епископ Thomas Dabre (4.04.2009 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Humanae salutis

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Индии